Conselheiro Pena kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conselheiro Pena (ort), Minas Gerais, 
 Conselheiro Pena (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar